Bessarion ist der Name folgender Personen:

 Bessarion der Große (4./5. Jahrhundert), ägyptischer Anachoret und Heiliger
 Bessarion (um 1403–1472), byzantinischer Humanist und Kardinal
 Bessarion Dschugaschwili (1853 oder 1854–1909), Vater von Josef Stalin
 Ambrosius I. (1861–1927), gebürtig Besarion Chelaia, Patriarch der Georgischen Orthodoxen Kirche
 Bessarion Lominadse (1897–1935), russischer Politiker

Siehe auch:
 Bessarion (Mondkrater)
 Bessarion (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 Wissarion